Евгений Коже́вников:
 Кожевников, Евгений Александрович (1938—2001) — советский и российский тренер (баскетбол). Заслуженный тренер РСФСР, СССР, Чемпион СССР.
 Кожевников, Евгений Васильевич (1920—2001) — советский военный деятель.
 Кожевников, Евгений Михайлович (1923—2002) — советский и российский учёный-педагог, член-корреспондент АПН СССР (1978), член-корреспондент РАО (1993).
 Кожевников, Евгений Фёдорович (1905/1906—1979) — советский государственный деятель, министр транспортного строительства СССР.